Мюльбах-ам-Хохкёниг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Санкт-Йохан-Понгау.  . Официальный код  —  50 415.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Коблингер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 17 мест.

 СДПА занимает 9 мест.
 АНП занимает 8 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины земли Зальцбург